Японською великою четвіркою є найбільші компанії з виробництва мотоциклів у Японії: Honda, Kawasaki, Suzuki та Yamaha.

Примітки

Джерела 

 

Виробники мотоциклів Японії
Незавершені статті про мотоциклетні транспортні засоби